Alessandro Terrin – nuotatore italiano
 Gianfranco Terrin – attore italiano
 Peter Terrin – scrittore belga